Yaracuy est un nom propre vénézuélien qui peut faire référence à :

Toponymes

Le río Yaracuy, cours d'eau du Venezuela ;
 Yaracuy : l'un des 23 États du pays ;
 Yaracuy : une localité de la paroisse civile d'Ucata dans la municipalité d'Atabapo dans l'État d'Amazonas.

Homonymie de toponyme